Det Forenede Kongerige har flere betydninger:

 Storbritannien – kortform af det land, der officielt har heddet "Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland" siden 1927.
 Det forenede kongerige Storbritannien – fra 1707 til 1801
 Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland – fra 1801 til 1927.
 De forenede Kongeriger Sverige og Norge
 Det Forenede Kongerige Nederlandene